Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1969/1970 vanns av Röda stjärnan, som van sin tionde nationella titel.

Försök att fixa match
Inför matchen i Ljubljana mellan Olimpija Ljubljana och FK Sarajevo den 17 november meddelade Sarajevos målvakt Refik Muftić att en för honom okänd försökte muta honom att medvetet släppa in bollen mot 2 000 jugoslaviska dinarer. Polisen och klubben rådde honom att ta pengarna och spela matchen. Sarajevo vann med 4-1 och Muftić tvingades lämna matchen tidigt på grund av kollision med Olimpijas spelare Radoslav Bečejac. Slutligen arresterades Anton Franetič i Olimpijas styrelse, som också fans med i ledningen för Ljubljanska kreditne banka i štedionica. Hela händelsen glömdes dock snart bort, och sopades under mattan.

Tabell

Skytteligan:
Slobodan Santrač (OFK Beograd) - 20
Dušan Bajević (FK Velež) - 20

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1969/1970
1969 i Jugoslavien
1970 i Jugoslavien